"Caraguatá" pode significar:
 Caraguatá, espécie de bromélia
 Caraguatá-acanga, espécie de bromélia
 Caraguatá, reduto sertanejo da Guerra do Contestado
 Las Toscas de Caraguatá, localidade uruguaia

Desambiguações de topônimos